Талап — название населённых пунктов в Казахстане:
 
 Талап — станция в Жанакорганском районе Кызылординской области.
 Талап — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Талап — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Талап — до 2005 г. название села Суранши батыр в Жамбылском районе Алматинской области